Laser aquilegifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christoph Röhling och Ernst Gottlieb von Steudel. Laser aquilegifolium ingår i släktet Laser och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aquilegifolium